Las siglas IMS hacen referencia a varios artículos:

Telecomunicaciones
Servidor de mapas en internet, Internet Map Service.
 Information Management System, gestor de base de datos y transaccional de IBM.
 IMS: IP Multimedia Subsystem, en español Subsistema Multimedia IP.
 IMS: Instant Messaging System, sistema de mensajería instantánea.

Además
 IMS Global, consorcio que tiene que ver con aprendizaje y el conjunto de especificaciones.
 Instituto Mexicano del Sonido, nombre de un proyecto de música electrónica de México.
 International Monetary System o Sistema monetario internacional.
 Indianapolis Motor Speedway